Hundsbach (Haut-Rhin)
 Hundsbach (Németország)